Bonne de Savoie peut faire référence à :
 Bonne de Savoie (v.1275-1294/1300), princesse de Savoie et dauphine de Viennois.
 Bonne de Savoie (1388-1432), princesse de Savoie et dame de Piémont.
 Bonne de Savoie (1415-1430), princesse de Savoie.
 Bonne de Savoie (1449-1503), princesse de Savoie et duchesse de Milan.

Maison de Savoie